Mitja Robar, slovenski hokejist, * 4. januar 1983, Maribor.

Robar je svojo profesionalno kariero začel leta 2000 v HDK Maribor, igral je še za slovenske klube HK Slavija, HDD ZM Olimpija in HK Acroni Jesenice. Med sezonama 2011/12 in 2013/14 je igral za klub Krefeld Pinguine v nemški ligi, pred sezono 2014/15 pa je prestopil v klub BK Mladá Boleslav češke lige.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na enajstih svetovnih prvenstvih, od tega šestih v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem ter dosegel eno podajo.

Pregled kariere 

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 1
| 4
| 5
| +9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 19
| 0
| 7
| 7
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| +5
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 3
| 0
| 3
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 16
| 9
| 8
| 17
|
| 65
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 9
| 14
| 23
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 15
| 6
| 4
| 10
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +14
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 20
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 2
| 3
| 5
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 8
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 15
| 4
| 3
| 7
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -4
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 56
| 7
| 22
| 29
| +13
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 28
| 1
| 4
| 5
| 0
| 20
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 51
| 1
| 14
| 15
| +5
| 54
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -2
| 6
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 46
| 11
| 9
| 20
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| rowspan="2"|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 52
| 5
| 26
| 31
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Oskarshamn
| Švedska 2. liga
| 11/12
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 11/12
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 11/12
|
| 17
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 12/13
|
| 50
| 4
| 18
| 22
| +17
| 36
|
| 9
| 1
| 4
| 5
| +4
| 14
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 13/14
|
| 39
| 5
| 10
| 15
| +16
| 18
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 6
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| BK Mladá Boleslav
| Češka liga
| 14/15
|
| 46
| 7
| 19
| 26
| +3
| 32
|
| 9
| 2
| 1
| 3
| +1
| 12
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 667
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | 201
| bgcolor="#7FFF00" | 289
| bgcolor="#7FFF00" | +84
| bgcolor="#7FFF00" | 746
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 68
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti IK Oskarshamn
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Krefeld Pinguine
Hokejisti BK Mladá Boleslav
Mariborski športniki